Apparizione – (anche teofania o epifania), manifestazione della divinità
 Apparizione – quartiere di Genova
 Apparizione – film del 1944 diretto da Jean de Limur, interpretato da Alida Valli e Amedeo Nazzari

Pagine correlate 

 Epifania (disambigua)